Esistono più comuni francesi con questo nome

Saint-Mesmin – Aube
Saint-Mesmin – Côte-d'Or
Saint-Mesmin – Dordogna
Saint-Mesmin – Vandea